Yulia Serguéievna Peresild (; Pskov, Unión Soviética; 5 de septiembre de 1984) es una actriz rusa de cine y teatro.

Biografía
Estudió en el Moscow Drama Theatre en Malaya Bronnaya y en el Theatre of Nations. En 2006 se graduó del Instituto Ruso de Arte Teatral. 

En 2013 recibió el honorario President of Russia's Award para jóvenes artistas.

Carrera
Desde 2007, es una de las principales actrices del teatro State Theater of Nations.

En el 2015 se unió al elenco principal de la película rusa Bitva za Sevastopol (en inglés: Battle for Sevastopol), donde dio vida a la francotiradora Liudmila Pavlichenko.

En mayo de 2021, fue confirmada como miembro de la tripulación de la misión Soyuz MS-19 para llevar a cabo la grabación de la película Visov () en la Estación Espacial Internacional.

Filmografía

Películas

Televisión

Teatro

Premios y nominaciones

Referencias

Enlaces externos

 
 
 

Actrices de cine de Rusia
Actores de televisión de Rusia
Actores de teatro de Rusia